Okręty kanadyjskie o nazwie HMCS „Lauzon”
 Pierwszy HMCS „Lauzon” – fregata typu River. Przeklasyfikowana później na fregatę typu Prestonian. 
 Drugi HMCS „Lauzon” – fregata typu River, wodowana jako HMCS „Lauzon”, weszła do służby pod nazwą HMCS „Glace Bay”.

Bibliografia 
 

Lauzon